Дулзэн (Дулзен, Дулзын) Дондокович Бабудоржиев (род. 1941) — советский и российский спортсмен и тренер по боксу; Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер Республики Бурятия, Заслуженный работник культуры Бурятии, Заслуженный работник образования России, Отличник народного просвещения РСФСР, Почетный гражданин Хоринского района Республики Бурятия.

Биография 
Родился в 1941 году в Бурятской АССР.

В 1971 году окончил Бурятский государственный педагогический институт (ныне Бурятский государственный университет) по специальности «Учитель физической культуры». В этом же году возглавил спортивную школу Хоринского района Бурятии, сумев привить многим мальчишкам любовь к боксёрскому спорту, прославив хоринскую школу бокса на республиканском и всесоюзном уровнях.

Воспитанники Бабудоржиева участвовали в первенствах республики, СССР, России, Европы, Кубках мира и Олимпийских играх. В числе его учеников — Матвей Цындыжапов, Бато-Мунко Ванкеев, Тамир Галанов, Бадма Батуев, Базыр Цыденов, Сергей Дашиев, Баир Улахинов и другие.

В 2013 году Дулзэн Бабудоржиев был награжден почетным знаком Министерства спорта Российской Федерации «За заслуги в развитие физической культуры и спорта». В настоящее время он работает тренером-преподавателем в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва (Улан-Удэ).

Примечания

Ссылки 
 СПОРТ - Хоринский район
 Новости Бурятии и Улан-Удэ
 Идти к Победе как гвардии капитан Жанаев

Тренеры по боксу СССР
Тренеры России по боксу
Выпускники Бурятского государственного университета
Почётные граждане Хоринского района Бурятии
Спортсмены Бурятии
Тренеры Бурятии
Заслуженные тренеры Республики Бурятия
Заслуженные работники культуры Республики Бурятия